Serang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Serang (kabupaten i Indonesien), Banten, 
 Serang, huvudort i provinsen Banten, 
 Seram, ö, Moluckerna, 
 Desa Serang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,42, long 109,63), 
 Desa Serang (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,71, long 108,44), 
 Desa Serang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,24, long 109,28), 
 Desa Serang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,25, long 109,94), 
 Desa Serang (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,82, long 107,95), 
 Desa Serang (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,35, long 107,13), 
 Kecamatan Serang (distrikt i Indonesien, Jawa Barat), 
 Kecamatan Serang (distrikt i Indonesien, Banten), 
 Kelurahan Serang, administrativ by, Banten, 
 Desa Serang (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar